La Tournée des grands ducs – film del 1910 diretto da Léonce Perret
 La Tournée des grands ducs – film del 1953 diretto da André Pellenc